Slovo Derp může znamenat:

 výraz „derp derp derp“ v internetovém slangu může být použit jako zástupný výraz, nebo jako odpověď na otázku, kdy je pravděpodobné, že to znamená hloupost.
 Mr. Derp postava ze seriálu South Park
 Akronym DERP znamená Drug Effectiveness Review Project